UNIC peut désigner :
 Unic , constructeur de véhicules ;
 UNIC, association Union nationale interprofessionnelle du cheval.